Didier Chappedelaine (né en 1962), véritable nom du chanteur français Didier Wampas ;
 Louis de Chappedelaine (1876-1939), homme politique français.